Tietê (gemeente), gemeente in de Braziliaanse staat São Paulo.
Tietê (rivier), rivier waaraan de stad São Paulo is gelegen.